Бјерн Борг је освојио турнир. У финалу је победио Мануела Орантеса резултатом 2-6, 6-7(1-7), 6-0, 6-1, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1974.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1974.